Les championnats du monde de tennis de table 2019, soixante-quatrième édition des championnats du monde de tennis de table, ont lieu en 2019 à Budapest, en Hongrie.

Résultats

Simple messieurs

Simple dames

Double messieurs

Double dames

Double mixte

Tableau des médailles

Notes et références

Liens externes 
 Site du tournoi sur le site de l'ITTF

2019
Tennis de table
Tennis de table 2019
Événement sportif à Budapest
Monde 2019
Sport en Hongrie en 2019
Sport en avril 2019
Tennis de table en 2019